El término EMD puede referirse a:

Electro-Motive Diesel, un fabricante de locomotoras de Estados Unidos.
Entidad municipal descentralizada, nombre que recibe una entidad local menor en Cataluña consistente en uno o más núcleos de población sin ayuntamiento propio que se rigen conjuntamente por una junta de vecinos, al frente de la cual hay un presidente.